Allegro (tempo), oznaka za brzi tempo u glazbi
Allegro (ženski vokalni sastav)